Leonard (Dacota do Norte)
Leonard (Michigan)
Leonard (Minnesota)
Leonard (Missouri)
Leonard (Texas)

Desambiguações de topônimos